Das kanonische Format bezeichnet in der Informatik eindeutige Darstellungen von Daten (siehe auch kanonische Form). Darunter fallen zum Beispiel:
 das Datumsformat für ein Kalenderdatum
 unterschiedliche Schreibweisen von Telefonnummern

Das kanonische Adressformat ist eine von Microsoft verwendete Schreibweise für Rufnummern.